Sturmwind − kryptonim dwóch niemieckich operacji przeciwpartyzanckich:
 Sturmwind I (11-15 czerwca 1944)
 Sturmwind II (druga połowa czerwca 1944)